Mykonos () heißen folgende geographische Objekte:
 Mykonos, Insel der Kykladen in der Ägäis, Griechenland
 Mykonos, Regionalbezirk und Gemeinde von Griechenland
 Mykonos, Hauptort auf der Insel Mykonos, Griechenland

Siehe auch:
  Mykonos-Attentat (1992, Berlin, nach einem Restaurant benannt)